Het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen Nijmegen, afgekort tot BOS, is een koepel van zes studentenverenigingen in Nijmegen. Door deze verenigingen is het BOS opgericht. Aanvankelijk bestond het BOS uit de verenigingen N.S.V. Carolus Magnus, N.S.R.V. Phocas, N.S.Z.V. De Loefbijter, N.S.V. Golyas en N.D.F. Argus. Golyas is in het begin van de jaren negentig opgehouden te bestaan. De in 1990 opgerichte vereniging N.S.V. Ovum Novum heeft vervolgens plaats genomen in het BOS. In 2015 trad A.S.V. Karpe Noktem als zesde lid toe.

Het BOS heeft een zetel in de studentenraad van de Radboud Universiteit Nijmegen en het lidmaatschap heeft voordelen bij de algemene universiteitsintroductie.

Externe link
Website van de koepel

Nijmegen
Studentenvertegenwoordiging